Mišjak je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Mišjak, otoček pri Pagu
 Mišjak Mali, otoček pri Zmajanu
 Mišjak Veli, otoček pri Kaprijah